Fairway kan syfta på:

 Fairway (golf) – den del av golfbanan som förbinder utslagsplatsen (tee) med green
 Fairway, Kansas – en ort i Johnson County